Duosporium är ett släkte av svampar. Duosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Duosporium